Салин — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
Са́лин — русская фамилия. Женская форма Салина.

 Салин, Валентин Иванович (1929—2021) — советский и российский волейбольный тренер, заслуженный тренер СССР (1972).

 Салин, Минайдар Салимович (1904—1983) — советский партийный и общественный деятель.

 Салина, Надежда Васильевна (1864—1956) — российская певица.

Сали́н () — шведская фамилия.
 Салин, Айрис (1906—1991) — финская танцовщица, солистка Финского национального балета
 Салин, Алф  (1913—1964) — финский артист балета, актёр. 
 Салин, Бернхард (1861—1931) — шведский археолог, директор Скансена в 1905—1913 годах.
 Салин, Ингве (1824—1917) — шведский философ, ректор Уппсальского университета в 1876—1889 годах.
 Салин, Клаус (1919—1973) — финский танцовщик, солист Финского национального балета, балетмейстер.
 Салин, Мона (род. 1957) — шведский политик.
 Салин, Сасу (род. 1991) — финский профессиональный баскетболист.

Топоним 
Название округов в Соединённых Штатах Америки ():
 Салин — в штате Арканзас.
 Салин — в штате Иллинойс.
 Салин — в штате Канзас.
 Салин — в штате Миссури.
 Салин — в штате Небраска.

См. также 
 Сали
 Салим
 Салимов